Doriot est le nom de famille de 
 Auguste Doriot (1863-1955) un des fondateurs de la firme automobile Doriot, Flandrin & Parant
 Georges Doriot (1899-1987), fils du précédent, théoricien du management
 Jacques Doriot (1898-1945), homme politique français, collaborateur durant la Deuxième Guerre mondiale et précédemment communiste
 Théodore Doriot (?-?), sculpteur, élève de Rude.